Bílý dům může být:

 Bílý dům – sídlo amerických prezidentů ve Washingtonu, D.C.
 Bílý dům (Moskva) – vládní budova v hlavním městě Ruské federace Moskvě
 Bílý dům (Libeň) – lidové označení pro budovu Úřadu městské části Praha 8
 Bílý dům (Brno) – budova Městského výboru KSČ, nyní zdravotního střediska v Brně, Žerotínovo náměstí 6